Моніка Райнах — південноафриканська тенісистка

Райнах — громада в кантоні Ааргау
 Райнах — місто в кантоні Базель-Ланд